Skælingur steht für: 
 Skælingur (Färöer), einen Ort auf den Färöern
 Skælingsfjall, einen Berg in der Nähe des Ortes Skælingur auf den Färöern 
 Skælingur (Austurland), einen Berg in der Region Austurland im Osten Islands